«Вернаму» () — шведский футбольный клуб из одноимённого города.

История 
«Вернаму» был основан в 1912 году. По итогам сезона 2010 года впервые в истории поднялся в Суперэттан, где провёл восемь сезонов, прежде чем вылететь обратно в Дивизион 1. В 2020 году занял первое место в турнирной таблице и вернулся в Суперэттан. А уже через год выиграл второй дивизион Швеции и впервые в истории поднялся в Аллсвенскан.

Достижения 
Дивизион 1
  Победитель (2): 2010, 2020
Суперэттан
  Победитель (1): 2021

Статистика выступлений с 2005 года

Текущий состав 
По состоянию на 26 января 2023 года. Источник: Список игроков на официальном сайте

Игроки в аренде

Трансферы. Зима 2022/2023

Пришли

Ушли 

* В аренду. 
** Из аренды.

Тренерский штаб 
 Главный тренер: Юнас Терн
 Помощник главного тренера: 
 Помощник главного тренера: Тони Юханссон
 Тренер вратарей: Юаким Вульфф
 Начальник команды: Адем Букарич
 Физиотерапевт: Роланд Свенингссон
 Физиотерапевт: Турбьёрн Шёдин

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Швеции